Eddie McKay Cheever mlajši, ameriški dirkač Formule 1, * 10. januar 1958, Phoenix, Arizona, ZDA.

Eddie Cheever je upokojeni ameriški dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1978 na Veliki nagradi Argentine z moštvom Theodore. Po letu premora je tudi v sezoni 1980 z Osello ostal brez točk. Dosegel pa jih je že na prvi dirki naslednje sezone 1981 za Veliki nagradi zahodnih ZDA s petim mestom ter nato še štirikrat tisto sezono. Še uspešnejši pa je bil v naslednji sezoni 1982 z Ligierom s tremi uvrstitvami na stopničke, tudi drugim mestom na Veliki nagradi vzhodnih ZDA. V sezoni 1983 je bil s prestopom v Renault še nekoliko uspešnejši s štirimi uvrstitvami na stopničke, nato pa je sledilo nekaj slabših sezon. Naslednjič se je povzpel na oder za zmagovalce šele v sezoni 1988 z Arrowsom na Veliki nagradi Italije, še zadnjič pa na Veliki nagradi ZDA v naslednji sezoni 1989, po kateri se je tudi upokojil. Med leti 1990 in 2002 ter leta 2006 je sodeloval na dirki Indianapolis 500, ki jo je leta 1998 tudi dobil.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Glej tudi
seznam ameriških dirkačev

Rojeni leta 1958
Živeči ljudje
Ameriški dirkači
Ameriški vozniki Formule 1
Theodorovi dirkači Formule 1
Heskethovi dirkači Formule 1
Osellini dirkači Formule 1
Tyrrellovi dirkači Formule 1
Ligierovi dirkači Formule 1
Renaultovi dirkači Formule 1
Alfini dirkači Formule 1
Lolini dirkači Formule 1
Arrowsovi dirkači Formule 1